Іва́н Іва́нович Ага́пій ( , с. Павлівка, Арцизький район, Одеська область, Українська РСР —  , с. Гнутове, Кальміуський район Маріуполя, Донецька область, Україна) — солдат Збройних сил України, доброволець батальйону «Одеса», учасник російсько-української війни.

Життєвий шлях 
2014-го пішов добровольцем на фронт. Стрілець 18-го окремого мотопіхотного батальйону «Одеса» 28-ї окремої механізованої бригади.

Ніс службу на першій лінії оборони міста Маріуполь. Загинув у ніч на 20 березня 2015-го під час виконання бойового завдання з охорони взводно-опорного пункту на посту № 1, поблизу села Гнутове.

Похований 24 березня 2015-го у Павлівці.

Без Івана лишилися дружина Анна та донька Валерія 2010 р.н.

Вшанування 
18 березня 2016-го на будівлі Павлівської ЗОШ, де навчається донька Івана Агапія, відкрито меморіальну дошку на його честь.

Джерела 
 Агапій Іван Іванович  // Книга пам'яті полеглих за Україну.
 Герої не вмирають! // Сайт Арцизької РДА, 23 березня 2015.
 Жителі Арцизького району прощались із воїном  // «Топор», 24 березня 2015.
 Пишаємося, пам'ятаємо та шануємо своїх героїв  // Bessarabia.in.ua, 18 березня 2016.

Поховані в Болградському районі